1 miejscowość w Polsce:
 Tychówko – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój
Miejscowość historyczna, nieistniejąca:
 Tychówko – opuszczona osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Tychowo

Zobacz też: Tychowo, Tychy